Aphaenogaster testaceopilosa cabylica é uma espécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Formicidae
Espécies descritas em 1917